Slalom mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v sobotu 22. února jako pátý mužský závod olympiády a závěrečná disciplína alpského lyžování ve středisku Roza Chutor poblíž Krasnoj Poljany. Zahájení prvního kola proběhlo ve 13.45 hod a druhé kolo odstartovalo v 17.15 hod SEČ. Závodu se zúčastnilo 115 závodníků z 61 zemí. Dva přihlášení slalomáři nenastoupili na start.

Úřadujícím mistrem světa byl Rakušan Marcel Hirscher a obhájcem olympijského zlata pak italský lyžař Giuliano Razzoli.

Medailisté 
Olympijským vítězem se stal trojnásobný mistr světa Mario Matt z Rakouska, který tak získal první olympijskou medaili v kariéře. Stříbro si odvezl nejlepší rakouský sportovec roku 2012 Marcel Hirscher, pro nějž druhé místo představovalo také první olympijský kov. Na bronzové příčce dojel Nor Henrik Kristoffersen, který vyhrál poslední předolympijský slalom světového poháru ve Schladmingu jako svůj debutový závod v kariéře. Medaile pro něj znamenala první umístění na stupních vítězů z velké seniorské akce – mistrovství světa nebo olympijských her.

Výsledky

Reference 

Alpské lyžování na Zimních olympijských hrách 2014